Das Puerto Rican Open 1992 war ein Damen-Tennisturnier in San Juan (Puerto Rico). Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 25. Oktober bis 1. November 1992 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Tennisturnier in San Juan (Puerto Rico)